Osoby:
 Benjamin Thompson hrabia Rumford (1753-1814) – fizyk
Miejscowości w USA:
 Rumford – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Rumford – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Oxford

Gminy w USA:
 Rumford (ang. Rumford Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford